Ulice:
 Ulica Grunwaldzka w Bielsku-Białej
 Ulica Grunwaldzka w Bydgoszczy
 Ulica Grunwaldzka w Iławie
 Ulica Grunwaldzka w Jaworznie
 Ulica Grunwaldzka w Kaliszu
 Ulica Grunwaldzka w Kielcach
 Ulica Grunwaldzka w Koninie
 Ulica Grunwaldzka w Krośnie
 Ulica Grunwaldzka w Leżajsku
 Ulica Grunwaldzka w Niepołomicach
 Ulica Grunwaldzka w Olsztynie
 Ulica Grunwaldzka w Policach
 Ulica Grunwaldzka w Poznaniu
 Ulica Grunwaldzka w Prudniku
 Ulica Grunwaldzka w Pruszczu Gdańskim
 Ulica Grunwaldzka w Przemyślu
 Ulica Grunwaldzka w Rumi
 Ulica Grunwaldzka w Rzeszowie
 Ulica Grunwaldzka w Sopocie
 Ulica Grunwaldzka w Stargardzie
 Ulica Grunwaldzka w Tarnowskich Górach
 Ulica Grunwaldzka we Wrocławiu
 Ulica Grunwaldzka w Zabrzu
 Ulica Grunwaldzka w Żywcu

Aleje:
 Aleja Grunwaldzka w Elblągu
 Aleja Grunwaldzka w Gdańsku

Place:
 Plac Grunwaldzki w Bytomiu
 Plac Grunwaldzki w Gdyni
 Plac Grunwaldzki w Katowicach
 Plac Grunwaldzki w Szczecinie
 Plac Grunwaldzki w Warszawie
 Plac Grunwaldzki we Wrocławiu
 Plac Grunwaldzki w Żywcu

Zobacz też:
 Osiedle Grunwaldzkie
 Grunwald

Grunwaldzka